«Supernatural» puede referirse a:

Significado 
 Supernatural es un anglicismo de sobrenatural;

Música 
 Supernatural (1988), canción de Olé Olé
 Supernatural (1998), álbum de estudio de Des'ree;
 Supernatural (1999), álbum de estudio de Carlos Santana;
 Supernatural (1995), canción de Mónica Naranjo;
 Supernatural (2004), canción de Raven-Symoné;

Cine y televisión 
 Supernatural (1977), serie de televisión británica;
 Supernatural (2005-), serie de televisión estadounidense; o
 Unfabulous / Supernatural (2004-2007), serie de Nickelodeon.